Igor Novikov (schaker) - Amerikaans schaker
 Igor Novikov (moderne vijfkamper) - Sovjet-Russisch modern vijfkamper
 Igor Novikov (basketballer) - Russisch basketballer